Tjaktjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjaktjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 737466-154607), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,05 km²)
Tjaktjaure (Arjeplogs socken, Lappland, 738883-152001), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn